Всемирный день поцелуя  ( или ) или Международный день поцелуев () — неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля.

История праздника 
Родиной всемирного дня поцелуев считается Великобритания. Именно на берегах Туманного Альбиона в конце XIX века сочли, что поцелуй достоин того, чтобы иметь собственный праздник как одно из проявлений любви.

Празднование 
6 июля в ряде городов по всей планете Всемирный день поцелуя знаменуется проведением праздничных мероприятий, конкурсов и соревнований, так или иначе связанных с филематологией. Среди участников акций нередко разыгрываются призы («За самый долгий поцелуй», «За самый красивый поцелуй», «За самый необычный поцелуй» и т. д.).

Примечания

См. также 
 День объятий
 Всемирный день улыбки
 День святого Валентина
 День стейка и минета
 День спонтанного проявления доброты
 Филематология
 Поцелуев мост (Санкт-Петербург)

Ссылки 

 Поцелуй меня — акция поцелуев в Санкт-Петербурге.
 Международный день поцелуев — празднование в России.
 Всемирный день поцелуев  — рекорды и другие факты.

Поцелуй
Поцелуй
Поцелуй
Праздники 6 июля
Поцелуй